Ел Параисо, Сан Франсиско има више значења:

 Ел Параисо, Сан Франсиско (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Сан Франсиско (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику